Мария Луиса Деэса Гомес Фариас (; ) — мексиканский , которая работала почти 50 лет в федеральном округе Мехико, в первую очередь, проектируя частные и многоквартирные дома. Она была первой мексиканской женщиной, получившей степень в области архитектуры.

Мария Луиза Деэса Гомес Фариас родилась 30 июня 1912 года в Халапе (штат Веракрус, Мексика) в семье Рамона Деэсы и Марии Луизы Гомес Фариас-и-Канедо, дочери мексиканского посла в Лондоне . Мария Луиза была внучкой  (по отцовской линии) и правнучкой Валентина Гомеса Фариаса (по материнской).

В 1933 году она поступила в Академию Сан-Карлос (Национальная школа архитектуры) Национального автономного университета Мексики. В её классе из 113 студентов только пять были женщинами, и они должны были учиться в отдельной мастерской от мужчин. Она окончила университет в 1937 году, первой из мексиканок получив степень в области архитектуры.

После окончания школы Деэса вышла замуж за Мануэля Мильяна, впоследствии у них родилось четверо детей. Она устроилась в Департамент общественных работ в Мехико и служила почти 50 лет в различных отделах, в первую очередь, проектируя частные и многоквартирные дома. В 1974 году она была объявлена победителем премии Рут Риверы, вместе с первой мексиканкой — гражданским инженером . В 2006 году Колледж архитекторов Мехико удостоил её награды за её вклад.

Агентство  опубликовало мемуары Деэсы под названием Los Años Valientes, с иллюстрациями её дочери — графического дизайнера Элизабет Мильян де Герра. Деэса умерла в Мехико в 2009 году.

Женщины-архитекторы
Долгожители Мексики